Entre os Futebolistas do Paraná Clube, alguns se destacaram ao longo dos anos, sendo apontados como ídolos. Um dos maiores foi o atacante Maurílio.
Também são lembrados Régis, Balú, João Antônio, Adoílson e Saul , apontados como integrantes da época de ouro do clube.

Jogadores

Por ano

Transferências

Elenco atual 

 Última atualização: ''05 de Junho de 2017.

Paraná Clube